Congregation Tifereth Israel bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Congregation Tifereth Israel (Brooklyn, New York), NRHP-ID: 01001442
 Congregation Tifereth Israel (Corona, New York), NRHP-ID: 02001357